Felix von Schumacher (1814-1894), Zwitsers officier
 Felix von Schumacher (1856-1916), Zwitsers ingenieur en zoon van Felix von Schumacher (1814-1894)
 Felix von Schumacher-Nager (1909-2002), Zwitsers jurist